Weber City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Weber City (Louisiana)
 Weber City (New Mexico)
 Weber City (Pennsylvania)
 Weber City (Virginia)